Иоа́нновский переулок — переулок в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова.

История 
С начала 1950-х годов до 1996 года переулок входил в состав Вяземского переулка.

Современное название Иоанновский переулок дано 3 января 1996 года по находящемуся поблизости Иоанновскому монастырю, как указано в решении для возвращения исторического наименования, хотя в действительности Иоановский переулок (позже Песочный переулок, ныне не существует) проходил западнее, вдоль монастырской ограды.

Достопримечательности 
 Свято-Иоанновский ставропигиальный женский монастырь
 РТР Петербург
 Карповский мост

Примечания

Литература

Ссылки